Wang Ying (1895-1951), bandit chinois pro-japonais
Wang Ying (née en 1968), joueuse chinoise de softball
Wang Ying (née en 1988), joueuse chinoise de water-polo
Wang Ying (née en 1997), footballeuse chinoise
Wang Ying (née en 2000), céiste chinoise